El Triunfo 2.ª Sección es una localidad del municipio de Juárez ubicado en el noroeste del estado mexicano de Chiapas.

Geografía 
La localidad de El Triunfo 2.ª Sección se sitúa en las coordenadas geográficas , a una elevación de 61 metros sobre el nivel del mar.

Demografía 
Según el Conteo de Población y Vivienda 2005, efectuado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, El Triunfo 2.ª Sección tenía 585 habitantes, en 2010 la población era de 656 habitantes, y para 2020 habían 826 habitantes de los cuales 402 son del sexo masculino y 424 del sexo femenino.

Véase también 
 Municipio de Juárez

Referencias 

Localidades del estado de Chiapas